Gunnar Andersson kan syfta på:

Gunnar Andersson i Djursholm, geograf, botanist och liberal politiker (1865–1928)
Johan Gunnar Andersson, "Kina-Gunnar", arkeolog (1874–1960)
Gunnar Andersson (fackföreningsledare) (1890–1946)
Gunnar Andersson (musiker) (1901–1970)
Gunnar Andersson i Gustavsberg, socialdemokratisk politiker (1905–1959)
Gunnar Andersson (politiker), finländsk fackföreningsman och politiker (1896–1956)
Gunnar Andersson (boxare) (1908–1971)
Gunnar Andersson (flygare), svensk flygare från Östersund (1923–1974)
Gunnar Andersson (fotbollsspelare) (1928–1969)
Gunnar Andersson (läkare) (född 1928), kirurg och redaktör för Lundagård 1953
Gunnar Andersson (författare) (född 1962)
Gunnar Andersson (militär) (1979–2010)
Gunnar Andersson (ishockeyspelare) från Leksands IF och landslaget Tre Kronor
Gunnar Andersson (rallyförare) (1927–2009)

Se även
Gunnar Anderson (1906–1989) svensk författare